Социальный бюджет — бюджет, направленный на нужды социального обеспечения и социального страхования.

Определение 
Согласно БРЭ социальный бюджет — это фонд денежных средств, предназначенный для нужд социального обеспечения и социального страхования.

Для ряда стран (например, США) социальный бюджет — это часть государственных расходов федерального (регионального, местного) бюджета; для других стран (например, Франции, ФРГ, Австрии, Российской Федерации) — это государственный социальный внебюджетный фонд или их совокупность; для Франции — это совокупность фондов: пенсионного; страхования по болезни, инвалидности, материнству; помощи безработным; помощи семьям; для России - это совокупность ПФ РФ, ФСС, ОМС фондов.  

Социальным бюджетом также называют финансовые средства, выделяемые частными корпорациями на реализацию собственных социальных программ.

Структура социального бюджета 
Доходная часть социального бюджета обычно представляет собой обязательные платежи работодателей (предпринимателей) (социальный налог, отчисления на пенсионное и медицинское страхование, на пособия по безработице); денежные взыскания (штрафы) за неуплату обязательных платежей на социальное страхование; дотации из государственного бюджета; доходы от управления средствами фондов.

Расходная часть социального бюджета обычно состоит из страховых выплат (выплаты на пенсионное обеспечение, пособия в случае безработицы, потери кормильца, трудоспособности, беременности, на уход за детьми) и нестраховых выплат (на воспитание детей, снижение социального неравенства, профессиональную подготовку и повышение квалификации).

Примечания 

Бюджет